Al-Mustansir (en arabe : al-mustanṣīr,  « celui qui cherche l'aide (de Dieu) ») est un surnom honorifique (laqab) donné à plusieurs souverains de dynasties musulmanes :

 Al-Mustansir bi-llah (1036-1094), un calife fatimide ;
 Sayf al-Dawla Ahmad III al-Mustansir (mort en 1146), un souverain houdide ;
 Yûsuf al-Mustansir bi-llah (1213-1223), un calife almohade ;
 Al-Mansûr Al-Mustansir bi-llah (1226-1242), le trente-sixième et avant-dernier calife abbasside de Bagdad ;
 Ahmad Al-Mustansir bi-llah (1262), le premier calife abbasside du Caire (cadet du précédent) ;
 Abû `Abd Allah Muhammad al-Mustansir (1253-1276), un sultan hafside ;
 Abû Darba Muhammad al-Mustansir al-Lihyânî (1317-1318), un sultan hafside ;
 Abû lshâq Ibrâhîm al-Mustansir (1349-1369), un sultan hafside ;
 Abû al-`Abbâs Ahmad al-Mustansir (1371-1394), un sultan hafside.

Voir aussi 
  (1939-), acteur, écrivain pakistanais